Belle époque – nazwa nadana okresowi od zakończenia wojny francusko-pruskiej w 1871 roku do wybuchu I wojny światowej
 Belle époque – film komediowy z 1992 r. w reżyserii Fernando Trueby
 Belle Epoque – polski kostiumowy serial kryminalny z 2017 roku
 Belle Epoque (zespół muzyczny) – francuski zespół muzyczny wykonujący muzykę disco